Nicrosil é uma liga de 84,5%Ni (Níquel), 14%Cr (Cromo) e 1,5%Si (Silício) utilizada para a produção de fios para termopares.

Ligas metálicas